Mässa, mässor eller mässan kan syfta på:

 Mässa - den kristna kyrkans främsta gudstjänst, vilken på ett eller annat sätt (beroende på samfund) hänför sig till Jesu sista måltid.
 Mässa (musik) - musik komponerad till gudstjänsten (mässans) partier och avsedd att framföras inom ramen för denna.
 Mässa (religiös fest) - religiös fest som firades till åminnelse av olika helgon.
 Mässa (marknad) - branschmässa, varumarknad, vanligen årligen återkommande utställning av varor
 Mässan (Örebro) – en byggnad i Örebro

de:Messe
eo:Meso